Round Valley (Arizona)
 Round Valley (Californie)

Voir aussi 

 Réservoir de Round Valley

Homonymie de localités aux États-Unis